Суперлига Дании по футболу 2015/2016 () — 26-й сезон чемпионата Дании с момента его основания. Чемпионский титул защитает «Мидтьюлланн».

Участники 
Как и в прошлом сезоне в турнире приняли участие 12 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезонам 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Бомбардиры 

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2015 году
Спорт в Дании в 2016 году